Voici la liste des planètes mineures numérotées de 388001 à 389000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 388001 à 389000

388001-388100

388101-388200

388201-388300

388301-388400

388401-388500

388501-388600

388601-388700

388701-388800

388801-388900

388901-389000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000